Села:
 Одрадівка — Донецька область, Бахмутський район
 Одрадівка — Полтавська область, Зіньківський район
 Одрадівка — Харківська область, Красноградський район
 Одрадівка — Херсонська область, Новотроїцький район

Дивиться також 

 Одрадне